Рио Молино има више значења:

 Рио Молино
 Рио Молино (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Молино (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Молино, Тијера Колорада (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику